La route nationale 17 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 17 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 17 en Algérie ;
 Route nationale 17 en Belgique ;
 Route nationale 17 au Burkina Faso ;
 Route nationale 17 au Cameroun ;
 Route nationale 17 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 17 en Estonie ;
 Route nationale 17 en Finlande ;
 Route nationale 17 en France ;
 Route nationale 17 en Guinée ;
 Route nationale 17 au Luxembourg ;
 Route nationale 17 au Maroc ;
 Route nationale 17 en Norvège ;
 Route nationale 17 en Pologne ;
 Route nationale 17 au Togo ;
 Route nationale 17 en Tunisie.

Voir aussi